

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kiedrowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Kiedrowice – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica